Der Name Wulfstan bezeichnet folgende Personen:

 Wulfstan von Haithabu, angelsächsischer Reisender, * vor 880
 Wulfstan I. von York, Erzbischof von York, † 956
 Wulfstan Cantor, Hagiograph und Dichter, lebte um 996
 Wulfstan II. von York, Bischof von London und Worcester, sowie Erzbischof von York, † 1023
 Wulfstan (Worcester), Heiliger und Bischof von Worcester, † 1095